Торес може да се отнася до:

 Географски обекти
 Торес (Рио Гранде до Сул)
 Торесов проток
 Острови Торес
 Торес Ведрас
 Порто Торес Сардиния, Италия

 Личности
 Алфредо Торес – кубински танцьор
 Анжело Торес
 Антонио Торес -лютиер
 Ейприл Торес
 Артуро Торес
 Карлос Торес
 Дара Торес
 Дейянира Торес
 Джина Торес – американски актриса
 Диего Торес
 Луис Ваес де Торес – испански мореплавател
 Фернандо Торес -испански футболист
 Тико Торес - кубински музикант, член на Бон Джоуви